Tomtom peut désigner : 

 Un surnom, dérivé du prénom Thomas
 Le nom de marque d'éditeur de logiciels et fabricant de GPS, TomTom
 Une charrette hippomobile typique du Bangladesh, voir Tomtom (hippomobile)